Scholars steht für
The Tallis Scholars, Ensemble für Alte Musik
Scholars International SC, Fußballverein 
Scholars Peak, Antarktika
Siehe auch:
German Scholars Organization
Scholar
Scholar's Mate